Улица Мустая Карима:

 Улица Мустая Карима — улица в Москве.
 Улица Мустая Карима — улица в Уфе.

Списки объектов, названных в честь людей